

Cinema
La maschera di cera (Mystery of the Wax Museum) – film diretto da Michael Curtiz (1933)
La maschera di cera (House of Wax) – film diretto da André De Toth (1953)
M.D.C. - Maschera di cera – film diretto da Sergio Stivaletti (1997) 
La maschera di cera (House of Wax) – film diretto da Jaume Collet-Serra (2005)

Musica
La Maschera Di Cera – gruppo di rock progressivo italiano
La maschera di cera – album del 2002 dell'omonimo gruppo